

Самміт — місто, штат Арканзас
 Самміт — місто, штат Міссісіпі
 Самміт — місто, штат Нью-Джерсі
 Самміт — місто, штат Нью-Йорк
 Самміт — місто, штат Оклахома
 Самміт — місто, штат Південна Кароліна
 Самміт — місто, штат Південна Дакота
 Самміт — місто в окрузі Дуглас, штат Вісконсин
 Самміт — місто в окрузі Джуно, штат Вісконсин
 Самміт — місто в окрузі Ланґлейд, штат Вісконсин
 Самміт — селище, штат Іллінойс
 Самміт Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Самміт Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Самміт Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Самміт Тауншип — селище в окрузі Поттер, штат Пенсильванія
 Самміт Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія
 Самміт — селище, штат Род-Айленд
 Самміт — селище, штат Вісконсин
 Самміт — переписна місцевість, штат Аризона
 Самміт — переписна місцевість, штат Орегон
 Самміт — переписна місцевість, штат Юта
 Самміт — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Зустріч у верхах